Bad to the Bone (band), een Nederlandse band
 Bad to the Bone (Channel Zero) (1994), een lied van het Belgische metal-collectief Channel Zero
 Bad to the Bone (George Thorogood and the Destroyers), een single uit 1982
 Bad to the Bone (film), een Amerikaanse film uit 2011
 Bad to the Bone (album), een album van de band Inner Circle